Такмичење у троскоку за мушкарце на Олимпијским играма  одржано је на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини 20. и 22. августа

За такмичење се квалификовало 48 такмичра из 35 земаља.

Земље учеснице 

 1.  (2)
 2.  (1)
 3.  (1)
 4.  (2)
 5.  (1)
 6.  (2)
 7.  (1)
 8.  (1)
 9.  (3)
 10.  (1)
 11.  (3)
 12.  (2)

 13.  (3)
 14.  (1)
 15.  (1)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)
 19.  (1)
 20.  (1)
 21.  (1)
 22.  (1)
 23.  (1)
 24.  (1)

 25.  (1)
 26.  (1)
 27.  (3)
 28.  (1)
 29.  (1)
 30.  (1)
 31.  (1)
 32.  (1)
 33.  (1)
 34.  (3)
 35.  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 21. августа 2004.
{| class="wikitable" width=75%
|-
|Светски рекорд
|Џонатан Едвардс
|18,29
|Гетеборг, Шведска
| 7. август 1995.
|-
|Олимпијски рекорд
|Кени Харисон
| 18,09 
| Атланта, САД 
| 27. јул 1996. 
|-
|Афрички рекорд|Аџаји Агбебаку
|17,26|Едмонтон, Канада
| 8. јул 1983.
|-
|Азијски рекорд|Цоу Џенсјан
|17,34|Рим, Италија
| 5. септембар 1981.
|-
|Северноамерички рекорд|Кени Харисон
|18,09|Атланта, САД
| 27. јул 1996.
|-
|Јужноамерички рекорд|Жоао Карлос де Оливеира
|17,89|Мексико Сити, Мексико
| 15. октобар 1975.
|-
|Eвропски рекорд|Џонатан Едвардс
|18,29|Гетеборг, Шведска
| 7. август 1995.
|-
|Океанијски рекорд|Кен Лоравеј 
|17,46|Лондон, УК
| 7. август 1982.
|}

 Сатница 
(UTC+2)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичари су у квалификацијама били подељени у две групе по 24 такмичара. За пласман међу 12 финалиста квалификациона норма је била 17,00 метара, коју је испунило 9 такмичара (КВ), док су се тројица пласирала према постигнутом резултату (кв''').

Финале

Референца

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
 Троскок
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — троскок за мушкарце

Спољашње везе 
 Званични сајт ИААФ
 Резултати такмичења у троскоку на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Троскок на Летњим олимпијским играма